Kosino (metrostation Moskou)
 Kosino (Polen) - dorp in Polen
 Košino - dorp in Noord-Macedonië